Ignacy Gruszkowski (1864-1918, pseud. Dumny, Grucha) – działacz SDKPiL i SDPRR(b), organizator i dowódca milicji robotniczej w Moskwie w 1917, komisarz polityczny Armii Czerwonej
 Ignacy Gruszkowski (1900-1921) – działacz komunistyczny, oficer Armii Czerwonej
 Wiesław Gruszkowski – (1920-2018) – architekt, urbanista, profesor Politechniki Gdańskiej